QR peut faire référence à :
 Code-barres QR,
 Yahoo! Q/R,
 Queensland Rail, selon la liste d'entreprises ferroviaires,
 Qatar Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Décomposition QR en algèbre linéaire
Questions-réponses (voir FAQ)
Question rédactionnelle